Le château de Calvières est le nom porté par plusieurs châteaux français :

 le château de Calvières à Saint-Laurent-d'Aigouze dans le Gard ;
 le château de Calvières à Vézénobres dans le Gard.

Calvières